Danielsen ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Danielsen Lie (* 1979), norwegischer Filmschauspieler, Musiker und Arzt
 Ansgar Danielsen (* 1966), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Atli Danielsen (* 1983), färöischer Fußballspieler

 Dorete Bloch Danielsen (1943–2015), dänische Zoologin
 Edvard Christian Danielsen (1888–1964), von 1949 bis 1951 Oberbefehlshaber der norwegischen Marine
 Egil Danielsen (1933–2019), norwegischer Leichtathlet
 Erasmus Danielsen (1743–1809), deutscher Philologe und Pädagoge
 Flemming Danielsen (* 1960), dänischer Basketballspieler und -trainer
 Henrik Danielsen (* 1966), dänisch-isländischer Schachgroßmeister und -lehrer
 Jakob Danielsen (1888–1938), grönländischer Maler
 Jan Werner Danielsen (1976–2006), norwegischer Sänger
 Jens Danielsen (* 1959), grönländischer Politiker
 John Danielsen (* 1939), dänischer Fußballspieler
 Johan Danielsen (1888–1953), Postmeister der Färöer und ein Politiker der Sambandsflokkurin
 Jonas Danielsen (* 1948), grönländischer Politiker (Siumut)
 Karl Frederik Danielsen (* 1971), grönländischer Politiker (Siumut) und Lehrer
 Max Danielsen (1885–?), deutscher Journalist, Redakteur der Zeitschrift Die Freundschaft
 Mikkjal Danielsen (* 1960), färöischer Fußballspieler
 Oddrún Danielsen (* 1991), färöische Fußballspielerin
 Steffan Danielsen (1922–1976), färöischer Maler
 Svend-Erik Danielsen (1944–2011), dänischer Bankmanager und Konsul
 Thomas Danielsen (* 1983), dänischer Politiker (Venstre), Transportminister Dänemarks
 Victor Danielsen (1894–1961), färöischer Missionar der Plymouth-Brüder und Bibelübersetzer

Siehe auch:
 Danielson, Danielsson